Bothwell kan syfta på:

 Bothwell, ort i Skottland, Storbritannien
 Bothwell, Tasmanien, ort i Australien
 James Hepburn, 4:e earl av Bothwell (omkring 1534–1578), skotsk härförare